Шамиль Сейфулла оглы Фатуллаев-Фигаров (24 декабря 1928, Дербент, Дагестанская АССР, СССР — 9 марта 2015, Баку, Азербайджан) — советский и азербайджанский архитектор и историк архитектуры, академик Национальной академии наук Азербайджана, заслуженный архитектор Азербайджана.

Биография 
В 1953 г. окончил архитектурный факультет Азербайджанского политехнического института, в 1959 г. — аспирантуру Института архитектуры и искусства Академии наук Азербайджанской ССР. В 1963 г. защитил кандидатскую, а в 1979 г. — докторскую диссертации, в 1990 г. ему было присвоено учёное звание профессора. В 1989 г. был избран членом-корреспондентом Академии наук Азербайджана, а в 2014 г. — действительным членом Национальной академии наук Азербайджана по специальности архитектура.

 1954—1956 гг. — в Бакинском государственном проектном институте,
 1956—1988 гг. — в Институте архитектуры и искусства Академии наук Азербайджанской ССР: младший научный сотрудник, старший научный сотрудник и заведующий лабораторией,
 1988—1993 гг. — директор Института архитектуры и искусства Национальной академии наук Азербайджана.

С 1993 г. — заведующий отделом истории и теории архитектуры, градостроения Института архитектуры и искусства Национальной академии наук Азербайджана.

Является основоположником научной школы в изучении истории азербайджанского зодчества и градостроительства в XIX—XX веках, провел большую исследовательскую работу в области истории архитектуры города Баку. Сыграл значительную роль в открытии многих архитектурных памятников, утвержденных в качестве государственных заповедников.

Им было подготовлено 15 докторов философии и 4 доктора наук. Автор более 100 публикаций и 9 монографий, посвященных основным архитектурным стилям и национальным архитектурным традициям. «Архитектурная энциклопедия Баку» и ряд других фундаментальных трудов ученого были переведены на иностранные языки. Среди них: «Архитектура градостроения Баку в начале XIX—XX вв.», «Градостроительство и архитектура Азербайджана XIX-начала XX вв.», «Мечети Азербайджана», «Города Ирана эпохи каджаров», «Энциклопедия архитектуры Баку», «Архитектура Апшерон».

Являлся президентом Международной академии архитектуры стран Востока, членом-корреспондентом Международной академии архитектуры (Москва) и действительным членом Международного конгресса по турецкому искусству.

Награды и звания 
Заслуженный архитектор Азербайджанской ССР (1979)

Орден «Знак Почёта» (1986)

Государственная премия Азербайджанской ССР (1988)

Медаль «Ветеран труда» (1989)

Орден «Слава» (2000)

Примечания

Источники 
 Фатуллаев Шамиль Сейфулла oглы
 Шамиль Фатуллаев встретил юбилей в статусе академика и новосела
 Портрет учителя от Севиндж Тангудур — Очерк
 Шамиль Сейфулла оглу Фатуллаев
 Большая утрата для Азербайджанской культуры
 Не стало академика Шамиля Фатуллаева-Фигарова
 О. Буланова. Шамиль Фатуллаев-Фигаров: легенда азербайджанской культуры

Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Похороненные на II Аллее почётного захоронения в Баку
Заслуженные архитекторы Азербайджанской ССР